Freytag kan som auktorsförkortning betyda:

 George F. Freytag
 Paul H. Freytag

Robotskapade auktorsförkortningar